Crassigyrinus est un genre éteint d'énigmatiques stégocéphales aquatiques carnivores, ayant vécu durant le Carbonifère inférieur (Viséen), entre , dans ce qui est actuellement l'Écosse et peut-être même l'Amérique du Nord. Une seule espèce est connue, Crassigyrinus scoticus, décrit par le zoologiste britannique David Meredith Seares Watson en .

Crassigyrinus possède des caractéristiques fusionnant des éléments de tétrapodes et celui de poissons, rendant sa classification difficile. L'animal a des membres postérieurs beaucoup plus grandes que les membres antérieurs ainsi qu'une queue longue et comprimée, suggérant une mode de vie entièrement aquatique. L'animal dispose également d'imposants et puissantes mâchoires capable de s'ouvrir jusqu'à  ainsi que de grandes orbites sur le crâne, indiquant qu'il chasserait ses proies dans des eaux troubles ou dans l'obscurité.

Découverte 
Le spécimen holotype est décrit à l'origine sous le nom de Macromerium scoticum et ne possède pas un crâne complet. Cependant, avec les découvertes ultérieures, Crassigyrinus est maintenant connu à partir de trois crânes, dont l'un est en articulation et disposant d'un squelette assez complet. D'autres fossiles attribués incluent deux mâchoires inférieures incomplètes. Les restes de Crassigyrinus sont connus des archives fossiles datant du Carbonifère inférieur de l'actuel Écosse et peut-être même du village de Greer, situé en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Description 

Crassigyrinus a un corps profilé atteignant jusqu'à . Ses membres sont de taille très réduite et pratiquement inutiles, ce qui implique que l'animal est presque entièrement aquatique. Crassigyrinus possède également des mâchoires exceptionnellement grandes, équipées de deux rangées de dents acérées, la deuxième rangée ayant une paire de crocs palatines. Des études montrent que Crassigyrinus aurait pu ouvrir sa mâchoire jusqu'à , ce qui suggère qu'il devrait être un puissant prédateur ayant une forte morsure. Cela suggère qu'il convient parfaitement à la capture de poissons et que l'animal serait probablement un prédateur rapide.

Plusieurs crêtes osseuses épaissies courent le long de la ligne médiane dorsale du museau et entre les yeux, plusieurs paléontologues suggèrent qu'elles aidaient le crâne à résister au stress lorsque l'animal mordait une proie. Crassigyrinus possède de grands orbites, suggérant qu'il serait soit nocturne, soit vivant dans des eaux très troubles. Il posséderait de grandes encoches otiques (spiraculaires), accueillant probablement un stigmate plutôt qu'une membrane tympanique.

L'humérus de l'animal mesure que  de long, ce qui est relativement petit comparée au reste du corps de l'animal. Divers foramens sur les surfaces humérales sont très similaires à ceux observés chez Ichthyostega, Acanthostega et des poissons à nageoires lobées tels Eusthenopteron.

Les membres postérieurs sont beaucoup plus gros que les membres antérieurs et, dans le bassin, l'ilium manque de connexion osseuse à la colonne vertébrale, une caractéristique classique des tétrapodes aquatiques. La queue, connue seulement à partir de quelques fragments de vertèbres, est supposée d'être longue et comprimée latéralement.

Classification

Historique 

Crassigyrinus est un taxon très énigmatique, ce dernier ayant confus les paléontologues pendant des décennies en raison de ses caractéristiques partagées entre celui des poissons et des tétrapodes. Tout comme de nombreux autres tétrapodes énigmatiques, il est anciennement placé dans le groupe, aujourd'hui paraphylétique, des Labyrinthodontia<ref name=Clack> Chapter on Crassigyrinus from Gaining ground: the origin and evolution of tetrapods,  by Jenny Clack, Indiana University Press 2002, from Google Books</ref>. Certains paléontologues considèrent cet animal comme l'un des tétrapode les plus basaux, tandis que l'immense majorité hésitent à le placer dans ce taxon, ces derniers préférant le classer dans le plus grand clade Stegocephalia.

 Phylogénie 
Cladogramme basée selon Swartz en 2012 :

 Culture populaire 
Dans le cinquième épisode de la mini-série Prehistoric Park, mettant en scène la séquence du Carbonifère de l'actuel Écosse, Nigel Marven attrape puis relâche un Crassigyrinus dans un profond marécage.

 Notes et références 
 Notes 
 

 Références 

 Voir aussi 

 Articles connexes 

 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

 Stegocephalia
 Ichthyostega Parmastega''
 Tetrapoda

Bibliographie

Lien externe 
  Crassigyrinus sur Tolweb

Références taxonomiques 

Stegocephalia
Paléontologie en Écosse
Taxon fossile décrit en 1926